Цегельский

 Цегельский, Лонгин — министр иностранных дел Западноукраинской Народной Республики.
 Цегельский, Николай (1896—1951) — блаженный Украинской грекокатолической церкви, священник, мученик.
 Цегельский, Хенрик (1945—2015) — польский баскетболист, бронзовый призёр чемпионата Европы в Хельсинки (1967).
 Цегельский, Хиполит (; 1815—1868) — польский промышленник и меценат.
 Завод Цегельского